Přírodní europium (63Eu) je tvořeno dvěma izotopy; 151Eu (přirozený výskyt 47,81 %, poločas přeměny řádově 1018 let) a 153Eu (stabilní, 52,19 %). Bylo také popsáno 37 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 130 až 168, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 150Eu (poločas přeměny 36,9 let), 152Eu (13,517 let), 154Eu (8,601 let), 155Eu (4,753 let), 149Eu (93,1 dne) a 148Eu (54,5 d). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 25 dnů, většina pod 30 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 152 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy samaria, zatímco u 154Eu a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na gadolinium (151Eu je alfa radioaktivní)..

Seznam izotopů

Reference 

europium
Europium